Игорь Евгеньевич Мытько () — белорусский и российский писатель, сценарист, редактор.

Биография 
Родился 23 ноября 1965 года в г. Жодино Белорусской ССР.

1983 год — окончил школу и поступил на физический факультет Белорусского государственного университета.

С марта 1987 года начал активно участвовать в деятельности Оргкомитета Дней Физика. Принимал участие в подготовке и проведении III и VI Всесоюзных Дней Физика (ноябрь 1987 года и ноябрь 1992 года, Минск).

1987—1996 гг. — писал юмористические произведения и сценарии для спектаклей Дней Физика, газеты «Знамя юности», журнала «Вожык», команды КВН БГУ, Белорусского КВН, белорусского радио, белорусского и российского телевидения (РТР).

С 1988 по 1992 год в составе Оргкомитета ДФ выезжал с концертами в Москву (МГУ), Долгопрудный (МФТИ), Новосибирск, Днепропетровск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань.

В мае 1992 года вместе с Андреем Жвалевским и другими участниками студенческой самодеятельности физфака, организовал клуб «Репа». В мае 1993 года в составе клуба «Репа» стал чемпионом Белорусского КВН.

Июнь 1993 года — окончил физический факультет БГУ (специализация — «Теплофизика»).

В 1997 году переехал в Москву.

С 1997 года работал в информационном агентстве «Алгоритм» (корреспондент — специальный корреспондент — зам. главного редактора). Писал статьи на IT-темы в «Эксперт», «Известия», «Русский Фокус», ZDNet.ru, InterNet, Computer Reseller News, Gazeta.ru, «Комсомольскую правду» и в «Энциклопедию развлечений» издательства «Аванта+».

В течение двух лет был главным редактором журнала «Третье тысячелетие» (совместный проект ИА «Алгоритм» и компании «Формоза»).

В 2001 году вместе с Андреем Жвалевским написал сборник юмористических миниатюр «Кусочки».

В конце ноября 2002 года вышел «Порри Гаттер и Каменный Философ».

В конце мая 2003 года вышло «Личное дело Мергионы» (Порри Гаттер 2).

В конце марта 2004 года вышли «9 подвигов Сена Аесли (подвиги 1-4)» (Порри Гаттер 3.1).

В начале марта 2005 года вышла завершающая книга цикла «Порри Гаттер» — «9 подвигов Сена Аесли (подвиги 5-9)» (Порри Гаттер 3.2).

В 2003—2004 годах работал редактором в общественно-политических проектах (Фонд Эффективной Политики).

2006 год — вышел иронический роман ужасов «Здесь вам не причинят никакого вреда», удостоенный национальной детской литературной премии «Заветная мечта» («Самое смешное произведение») и литературной премии конвента РосКон «Алиса» («Лучшая фантастическая книга для детей и юношества»). Продолжение «Сестрички и другие чудовища» вышло в 2013 году.

В 2005 году совместно с Андреем Жвалевским сценарист сериала «Дедушка моей мечты», в 2006 году — сериала «Солдаты».

В 2007 году возглавил редакцию сайта Российского нового университета (РосНОУ), в 2008 году — Лигу КВН РосНОУ.

Автор-составитель сборников рассказов «Мешок историй И. М.» (первый сборник серии — «Страшные истории о зеркалах» — вышел в 2011 году в издательстве «Время»).

В 2011 году вошёл в Экспертный совет Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру».

В настоящее время: руководитель департамента по связям с общественностью РосНОУ, выпускающий  бюллетеня «Просвещение» и журнала «Естественные науки», куратор Лиги КВН РосНОУ.

Фильмография (сценарист) 
  — Солдаты-10
  — Солдаты-11
  — Солдаты-12
  — Солдаты-13
  — Солдаты-14
  — Смальков. Двойной шантаж

Почётные звания 
 Лорд ДФ

Примечания

Ссылки 
 Игорь Мытько на КиноПоиске
 Игорь Мытько в программе «Апокриф. Королевство кривых зеркал» (26.08.2011) на телеканале «Культура»
 
 
 
 
 Оргкомитет Дней физика
 Список Лордов ДФ
 Старый сайт

Выпускники физического факультета Белорусского государственного университета
Детские писатели XXI века
Киносценаристы
Лорды Дней Физика
Пародисты XXI века‎
Пародисты России‎
Пародисты по алфавиту‎
Пародисты
Персоналии:КВН
Писатели-фантасты России
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские писатели по алфавиту
Юмористы XXI века
Юмористы XX века
Юмористы Белоруссии‎
Юмористы России‎
Юмористы СССР‎